Rush Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rush Lake Township (Iowa)
 Rush Lake Township (Minnesota)
 Rush Lake Township (North Dakota)